Barzani (oder auch Barsani) ist ein kurdischer Nachname und bezeichnet einen kurdischen Stamm. Die Barzanis waren ursprünglich religiöse Führer, bis sie sich im 19. Jahrhundert im Dorf Barzan niederließen. Sie übernahmen die Stammesführung im Dorf und nahmen den Nachnamen Barzani an. Bekannte Namensträger sind:

 Adham Barzani (* 1962), Cousin Masud Barzanis und ehemaliges Parlamentsmitglied der Autonomen Region Kurdistans
 Ahmed Barzani (1896–1969; bekannt als Khudan), Oberhaupt des Barzani-Clans
 Idris Barzani (1944–1987), Sohn von Mustafa Barzani; kurdischer Politiker im Irak 
 Masrur Barzani (* 1969), kurdisch-irakischer Politiker
 Masud Barzani (* 1946), Sohn von Mustafa Barzani; Vorsitzender der Demokratischen Partei Kurdistans, seit 2005 Präsident der Autonomen Region Kurdistan
 Mustafa Barzani (1903–1979), Bruder von Ahmed Barzani, Gründer und Vorsitzender der Kurdischen Demokratischen Partei
 Nêçîrvan Barzanî (* 1966), Sohn von Idris Barzani und Neffe von Masud Barzani, kurdischer Politiker und Ministerpräsident der Autonomen Region Kurdistan
 Ubaidullah Barzani (1927/1933–1980), Sohn von Mustafa Barzani; kurdischer Politiker im Irak

Darüber hinaus ist der Nachname Barzani auch ein jüdisch-kurdischer Name. Bekannte Namensträger sind:
 Asenath Barzani (1590–1670), jüdische Gelehrte aus Amediye
 Moshe Barzani (1926–1947), Unabhängigkeitskämpfer des Lechi

Siehe auch:
 Barzandschi, kurdischer Clan aus Barzinja
 Kabinett Barzani

Familienname